Aguinaldo Caldeira, mais conhecido como Nadinho da Ilha (Rio de Janeiro,  – Rio de Janeiro, ) foi um ator, compositor e cantor de samba brasileiro.

Seu apelido era uma referência não à Ilha do Governador, como muitos imaginam, mas à Ilha dos Velhacos, comunidade da Muda, Tijuca.

Durante doa a sua carreira, lançou cerca de 15 compactos simples, 20 duplos e quatro LPs, todos pela antiga EMI-Odeon. Como ator, participou, entre outras peças, da primeira montagem de "Ópera do Malandro", de Chico Buarque; "Deus lhe pague", de Joracy Camargo; do humorístico “Cabaré do Barata”, com Agildo Ribeiro, na finada TV Manchete; e do filme “Loucuras cariocas”, de Carlos Imperial.

Faleceu em agosto de 2009 no Rio de Janeiro, às 7h30, no Hospital Municipal Miguel Couto, depois de lutar contra um câncer agravado pela diabetes que o acompanhou nos últimos anos.

Ligações externas 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores afro-brasileiros
Sambistas
Atores do estado do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Atores afro-brasileiros
Mortes por câncer no Rio de Janeiro